ГТС — скорочення, що маже мати наступнів значення:
 Газотранспортна система — система забезпечення та транзиту природного газу
 Гідротехнічна споруда — інженерна споруда для господарських потреб при використанні водних ресурсів
 Гідротранспортна система — система засобів для переміщення твердих сипких матеріалів у вигляді гідросумішей
 Об'єкт 825 ГТС — підземна база підводних човнів у Балаклаві
 Динамо ГТС — одна з колишніх назв футбольного клубу у Ставрополі

Див. також 
 ПТС

Акроніми